Аста Сигурдардоттир (1 апреля 1930 — 21 декабря 1971) — исландская писательница, художница, светская львица и модель XX века.

Биография 
Впервые прославилась в 1951 году, когда её короткое произведение было опубликовано в журнале. Была очень красивой женщиной. При жизни отношение к ней публики было противоречивым, основное признание последовало уже после смерти. Страдала депрессией и алкоголизмом. Попытка вести жизнь честной домохозяйки провалилась. Вела богемный образ жизни. Покончила с собой.

В 1985 свет увидела одна из последних коротких историй писательницы.

Личная жизнь 
Имела пятерых (по другим данным, шестерых) детей от двух браков, в которых состояла. Йон Дади Бодварсон, игрок исландской национальной сборной по футболу, является внуком Асты.

Примечания

Источники 
 Guðmundur D. Haraldsson, Hjólaskautarnir breyta ekki um innræti. Vorönn 2003. ÍSL503. Náttúrufræðibraut

Писательницы по алфавиту
Писатели Исландии
Женщины-самоубийцы